Jurij Protassow (; * 23. April 1984 in der ehemaligen Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik, UdSSR) ist ein Rallyefahrer aus der Ukraine.

Karriere 
Jurij Protassow begann 1994, motiviert durch seinen Vater Leonid Protassow, seine Motorsportkarriere in der nationalen Kart-Meisterschaft. Diese gewann er bis ins Jahr 2000 in verschiedenen Klassen.
Als Beifahrer von Vater Leonid fuhr Jurij Protassow seine ersten Rallyes 1999 in der nationalen Meisterschaft. Selbst hinter dem Steuer gewann er die ukrainische Rallye Meisterschaft 2008. Im Jahr 2011 bestritt Protassow die Production World Rally Championship (PWRC) mit einem Mitsubishi Lancer Evo X des Darnitsa Motorsport Team. Er wurde bei der Rallye Schweden zweiter, war aber nicht als punkteberechtigter Fahrer für die Weltmeisterschaft eingetragen.

Seit 2011 nimmt Protassow regelmäßig an der Rallye-Weltmeisterschaft teil, kann aber aus finanziellen Gründen nicht immer alle Läufe bestreiten. Im Jahr 2013 wurde er in der WRC2 dritter mit 83 Punkten. 2014 gewann er die Rallye-Weltmeisterschaftsläufe der WRC2 in Monte Carlo und Mexiko. In diesen zwei Läufen wurde er im Gesamtklassement auf dem zehnten Rang gewertet und er holte sich somit seine ersten zwei Rallye-Weltmeisterschafts-Punkte in der obersten Rallye-Klasse WRC.

2015 begann Protassow mit einem Citroën DS3 WRC von D-Max Racing das Jahr. Bei der Rallye Monte Carlo belegte er den 16. Rang. Bei der Rallye Schweden fuhr er einen Ford Fiesta RS WRC als Privatier. Mit dem neunten Rang fuhr Protassow zwei Weltmeisterschaftspunkte ein. Bei der Rallye Mexiko und der Rallye Argentinien startete er in der Klasse WRC2 mit einem Ford Fiesta RRC. Mit Rang vier und fünf schloss er die Rallyes erfolgreich ab.

Einzelergebnisse WRC

Weblinks

Einzelnachweise 

Rallyefahrer (Ukraine)
Ukrainer
Geboren 1984
Mann